ReSharper (R#) — дополнение (плагин), разработанное компанией JetBrains для повышения продуктивности работы в Microsoft Visual Studio.

Проводит статический анализ кода (поиск ошибок в коде до компиляции) в масштабе всего решения, предусматривает дополнительные средства автозаполнения, навигации, поиска, подсветки синтаксиса, форматирования, оптимизации и генерации кода, предоставляет 40 автоматизированных рефакторингов, упрощает юнит-тестирование в средах MSTest и NUnit и др. Поддерживает языки программирования JavaScript, TypeScript и VB.NET, а также предоставляет средства для работы с ASP.NET, ASP.NET MVC, XML, XAML, HTML, CSS, сценариями сборки NAnt и MSBuild.

Является коммерческим (платным) программным продуктом.

Возможности 
Некоторые возможности ReSharper:
 Статический анализ кода с подсветкой ошибок и неоптимальных по тем или иным причинам фрагментов.
 Возможность быстрого исправления ошибок и замечаний, удаление избыточных элементов кода (Quick-Fixes).
 Context Actions — быстрые преобразования кода по типичным сценариям (например, инвертирование булевского выражения в условном операторе с одновременной перестановкой веток). Набор доступных Context Actions формируется в зависимости от контекста.
 Быстрая навигация по коду: поиск мест использования объекта программы, операции быстрого перехода к связанным объектам и т. д.
 Подсказки при вводе кода — улучшенный вариант IntelliSense, учитывающий контекст (например, ожидаемый тип выражения).
 40 автоматизированных рефакторингов.
 Поддержка юнит-тестирования с использованием NUnit и MSTest.
 Value Analysis — анализ control flow и data flow внутри функций, выявляющий избыточные проверки, присваивания и логические операторы, ветки кода, недостижимые ни при каких входных данных, показывающий предупреждения о возможных исключениях при вызове методов и операторов.
 Помощь при интернационализации .NET-приложений.

Плагины для ReSharper 
ReSharper предоставляет разработчикам API, позволяющее расширять функциональность надстройки с помощью плагинов.

 ActiveMesa R2P 
 Agent Smith
 NHibernate Plugin
 StyleCop for ReSharper

Примечания

См. также 
 Visual Assist
 CodeRush
 LINQPad
Rider

Ссылки 
 Официальный сайт
 Новости о R# из первых рук: интервью с Сергеем Шкредовым

Дополнения для Visual Studio
Статические анализаторы кода
Инструменты программирования для .NET
JetBrains